Allsvenskan i handboll 1973/1974 vanns av IFK Malmö, men IF Saab vann SM-slutspelet och blev svenska mästare.

Slutställning

SM-slutspel

Semifinaler
? 1974: IF Saab-Västra Frölunda IF 13-11, 15-17, 24-21 (omspel, IF Saab vidare)
? 1974: SoIK Hellas-IFK Malmö 15-17, 14-11, 17-16 (omspel, SoIK Hellas vidare)

Finaler
? 1974: IF Saab-SoIK Hellas 21-15, 14-17, 20-17 (omspel, IF Saab svenska mästare)

Skytteligan
Bengt Hansson, HK Drott - 18 matcher, 116 mål

Källor
Bollsportens först och störst, Stig Gustafson, Forum bokförlag, sidorna 116 + 124 - Handboll

Fotnoter

Externa länkar

Sport i Sverige 1973
Sport i Sverige 1974
1973/1974
Handbollssäsongen 1973/1974